

Geografia
 Latta – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud, nella Contea di Dillon

Persone
 Andrew George Latta McNaughton – generale, politico e scienziato canadese
 Bob Latta – politico e avvocato statunitense
 Del Latta – politico statunitense
 Ivory Latta – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Altro
 Latta – lega di ferro e stagno